Феодора — женское имя, вариант имени Феодор.

В истории

Византия

Императрицы и жёны императоров 
 Феодора — византийская императрица, супруга и соправительница императора Юстиниана I.
 Флавия Максимиана Феодора (III век) — жена императора Констанция Хлора, падчерица императора Максимиана.
 Феодота (Феодора) (VIII век) — вторая жена императора Константина VI Слепого, его бывшая любовница, на которой он женился без разрешения церкви после того как отослал Марию Амнийскую в монастырь.
 Феодора Хазарская (VIII век) — вторая жена Юстиниана II, сестра кагана Ибузира Глявана.
 Блаженная Феодора (IX век) — византийская императрица, супруга императора Феофила, канонизированная за восстановление иконопочитания.
 Феодора (X век) — дочь императора Константина VII, жена императора Иоанна I Цимисхия.
 Феодора (X век) — жена императора Романа I Лакапина.
 Феодора (XI век) — правящая византийская императрица, дочь императора Константина VIII.
 Феодора Дукина Ватаца (XIII век) — жена императора Михаила VIII Палеолога.
 Феодора (Маддалена) Токко — первая жена Константина XI Драгаша

Прочие византийки 
 Феодора Ангелина — супруга царя Иванко Болгарского и Леопольда VI Австрийского.
 Феодора Аксухина — супруга Алексея I Великого Комнина.
 Феодора Великая Комнина — дочь трапезундского императора Мануила I Великого Комнина, трапезундская императрица в 1284—1285 гг, внучка предыдущей.

Представительницы династии Комнинов 
 
 Феодора Петралифа — деспина, дочь севастократора Иоанна Петралифы и Елены, супруга правителя эпирского деспотата Михаила II Дуки Ангела Комнина (1231—1268 гг.).
 Феодора Анна Дукиня Сельво — дочь Константина X Дуки, жена венецианского дожа Доменико Сельво.

Представительницы династии Кантакузинов

Западная Европа 
 Епископа Феодора — мать папы римского Пасхалия I
 Феодора (старшая) (Теодора), её дочь Феодора (младшая) и Феодора III — римские сенатриссы, представительницы рода графов Тускулумских. Первая из них — правительница Рима периода порнократии и любовница папы римского Иоанна X (X век).

Болгария 
 Феодора Косара — дочь царя Самуила
 Феодора Валашская — первая жена царя Иоанна-Александра
 Сара-Феодора — вторая жена царя Иоанна-Александра

История России 
 Феодора — легендарная средневековая басилисса одного из крымских городов, погибшая с борьбе с генуэзцами (см. княжество Феодоро).
 Феодора — княгиня Ростовская и Белозерская (XIII век).
 Феодора Юрьевна — русская княжна (XIII век).
 Феодора — монашеское имя боярыни Морозовой.
 Феодора — царевна, третий ребенок Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны Нарышкиной, после Петра I и царевны Натальи. Прожила всего 4 года (1674—1678).

Прочие христианские святые 
  (ум. в 304 году) — раннехристианские святые.
 Феодора Александрийская (начало V века — конец V века)  — христианская подвижница, египетская монахиня, преподобная.
 Феодора Сихловская (середина XVII — начало XVIII века) — христианская святая, почитается в лике преподобных.
 Феодора Солунская (IX век) — христианская святая, почитается в лике преподобных.

XX век 
 Принцесса Феодора Греческая и Датская (1906—1969) — дочь принца Андрея Греческого
 Принцесса Феодора Греческая и Датская (род. 1983) — дочь изгнанного Константина II Греческого.

Другое 
 «Феодора» — оратория Генделя о св. Феодоре и Дидиме.
 «Феодора» — пьеса Викторьена Сарду (1884).
 Феодора — кинофильм, историко-приключенческая драма итальянского режиссёра Риккардо Фреда о жизни византийской императрицы Феодоры. 
 (440) Феодора — астероид главного пояса, который был открыт 13 октября 1898 года.

См. также 
 Феодоро — небольшое православное княжество в средневековом Крыму со столицей в городе Дорос (Мангуп).